«Сегодня вечером» может означать:
 «Сегодня вечером» — американское ток-шоу (с 1954 года).
 «Сегодня вечером» — российское ток-шоу (с 2012 года).
 «Сегодня вечером» — ежедневная газета, печаталась в Риге в 1923—1940 годах.